Francesco Grazioli († 1536), architetto e scultore italiano
 Francesco Saverio Grazioli (1869-1951), generale e politico italiano
 Francesco Grazioli (1931), ex calciatore italiano